Makkolath Rajan – allenatore di pallacanestro indiano
 Raghuram Rajan – economista indiano
 Sharda Rajan Iyengar – cantante indiana